Сексбурга Элийская (; умерла около 699) — королева Кента, жена короля Эрконберта, позже аббатиса монастыря в Или. Святая (дни памяти — 6 июля и 17 октября).

Биография 
Сексбурга была одной из четырёх дочерей короля Восточной Англии Анны. Её сестрами были  и , которые обе были аббатисами Фармутьерского монастыря в Бри, святая Этельдреда, аббатиса монастыря в Или, и (возможно) Витбурга, аббатиса монастыря в Восточном Дарэме.

Сексбурга вышла замуж за Эрконберта Кентского. У неё было двое сыновей: Эгберт и Хлотхер, которые оба стали королями Кента; и две дочери, которые как и мать были канонизированы: святой Эрконгота, монахиня в Фармутьерском монастыре и Эрменильда, которая вышла замуж за короля Мерсии Вульфхера, а после его смерти стала монахиней в Или и сменила свою сестру на посту аббатисы.

После смерти мужа в 664 году она была регентом Кента, пока её сын не достиг совершеннолетия. После этого Сексбурга стала монахиней и основала аббатство на острове Шеппи. Вскоре после этого она переехала в Или и присоединилась к своей сестре Этельдреде в основанном ею монастыре для мужчин и женщин. Этельдреда умерла около 679 года, и Сексбурга была избрана новой аббатисой. В качестве яркого примера династической ценности культа королевских святых в англосаксонских королевствах, в 695 году Беда Достопочтенный записал, что она организовала перевозку мощей святой Этельдреды, которые оказались неподвластными времени, в новую усыпальницу, которую построила для неё в Или. В усыпальнице в Гранчестере находился саркофаг из белого мрамора с римскими руинами.

Дата её смерти неизвестна; она была похоронена в Или.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Seaxburg 1 // Prosopography of Anglo-Saxon England
 Abbey Church of The Blessed Virgin Mary and Saint Sexburgha
 Alaric Hall’s page, A Life of Saint Mildrith, which contains the Old English version of the Mildrith legend known as Þá hálgan, or the Kentish Royal Legend.
 A page on the Mediaeval Wall Painting in the English Parish Church website depicts two 13th century paintings at Willingham, Cambridgeshire, of Æthelthryth and an unknown saint, conjectured to be an image of Seaxburh.

Вуффинги
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Англии
Канонизированные королевы
Христианские святые VII века
Супруги англосаксонских королей
Супруги правителей VII века
Аббатисы Или
Аббатисы VII века